

Geografia 
 Xiaoxu – villaggio cinese

Persone 
 Li Xiaoxu – cestista cinese
 Ma Xiaoxu – calciatrice cinese
 Zheng Xiaoxu – politico, diplomatico e calligrafo cinese, primo ministro dello Stato del Manciukuò